|-
| (61201) 2000 OK4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61202) 2000 OM4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61203) 2000 OY4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61204) 2000 OP5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61205) 2000 OL6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61206) 2000 OS6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61207) 2000 OZ7||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 61208 Стонаров (Stonarov)||||30 липня 2000||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (61209) 2000 OM9||||30 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (61210) 2000 OU9||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61211) 2000 OH10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61212) 2000 OJ10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61213) 2000 OK10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61214) 2000 OQ10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61215) 2000 OX10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61216) 2000 OA11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61217) 2000 OF11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61218) 2000 OH11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61219) 2000 ON12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61220) 2000 OO12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61221) 2000 OZ12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61222) 2000 OC13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61223) 2000 OL13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61224) 2000 OO13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61225) 2000 OP13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61226) 2000 OR13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61227) 2000 OS13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61228) 2000 OX13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61229) 2000 OA14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61230) 2000 OG14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61231) 2000 OA15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61232) 2000 OB15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61233) 2000 ON15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61234) 2000 OR15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61235) 2000 OT15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61236) 2000 ON16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61237) 2000 OP16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61238) 2000 OF17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61239) 2000 OP17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61240) 2000 OT17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61241) 2000 OW17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61242) 2000 OX17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61243) 2000 OJ18||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61244) 2000 OM19||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61245) 2000 ON22||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61246) 2000 OX22||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61247) 2000 OF23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61248) 2000 OH23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61249) 2000 OO23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61250) 2000 OV23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61251) 2000 OE24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61252) 2000 OK24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61253) 2000 OM24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61254) 2000 OC25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61255) 2000 OJ25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61256) 2000 OT25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61257) 2000 OY25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61258) 2000 OD26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61259) 2000 OG26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61260) 2000 OF27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61261) 2000 OO27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61262) 2000 OJ28||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61263) 2000 OR28||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61264) 2000 OH29||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61265) 2000 ON29||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61266) 2000 OY29||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61267) 2000 OC30||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61268) 2000 OG30||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61269) 2000 OK30||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61270) 2000 OC31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61271) 2000 OE31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61272) 2000 OR31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61273) 2000 OL32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61274) 2000 OE33||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61275) 2000 OE34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61276) 2000 OH34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61277) 2000 OS34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61278) 2000 OU34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61279) 2000 OF35||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61280) 2000 OH35||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61281) 2000 OK35||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61282) 2000 OE36||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61283) 2000 OX37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61284) 2000 OF39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61285) 2000 OL39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61286) 2000 OL41||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61287) 2000 OR41||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61288) 2000 OE42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61289) 2000 OU42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61290) 2000 OX42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61291) 2000 OA43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61292) 2000 OL43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61293) 2000 OZ43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61294) 2000 OK44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61295) 2000 OX44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61296) 2000 ON45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61297) 2000 OD46||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61298) 2000 OG46||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61299) 2000 OQ46||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61300) 2000 OJ47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

61200